Eleonora av Österrike kan syfta på bland andra:
 Eleonora av Skottland (omkring 1433–1480), prinsessa av Skottland, genom giftermål ärkehertiginna av Österrike
 Eleonora av Österrike (1498–1558), infantinna av Spanien, genom giftermål drottning av Portugal och av Frankrike
 Eleonora av Österrike (1534–1594), ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål hertiginna av Mantua
 Eleonora av Österrike (1582–1620), ärkehertiginna av Österrike
 Eleonora av Österrike (1653–1697), ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål drottning av Polen och hertiginna av Lothringen